Чемпионат Нидерландов 2014 прошёл в Амстердаме с 5 по 13 июля 2014 года.

 Категория: 15-я (средний рейтинг: 2614).

Люк Ван Вели победил Сергея Тивякова в тай-брейке в блиц со счётом 2 : 0.

Таблица

Ссылки 
 Информация на сайте The Week In Chess
 Информация на сайте nkschaken.nl

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2014 год в шахматах
Июль 2014 года
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спортивные соревнования в Амстердаме